Le mot fondeur peut désigner :
 un adepte du ski de fond ou de la course de fond ;
 un employé d'une fonderie ;
 un fondeur de caractères typographiques ;
 un artisan d'art réalisant de la fonderie d'art pour le compte d’un artiste-sculpteur ou un fondeur de cloches ;
 une société fabricant des puces électroniques.

Le mot fondeuse peut désigner une femme pratiquant l'une de ces activités. 

Une fondeuse désigne aussi une machine à fondre le métal, comme une fondeuse de caractères typographiques, ou d’éléments métalliques tels que des prothèses dentaires.